Анкуди́нов — русская фамилия. Происходит от личного имени Анкудин (простонародная версия церковного имени Акиндин, греч. «безопасный»).

Известные носители 
 Анкудинов, Александр Григорьевич (род. 1956) — советский и российский актёр и режиссёр кукольного театра, заслуженный артист Российской Федерации.
 Анкудинов, Алексей Фёдорович (1892—1983) — российский и советский боксёр.
 
 Анкудинов, Гавриил Алексеевич (1896—1964) — советский фотожурналист.
 Анкудинов, Герасим (? — возможно до 1630 г. или позже) — русский казак-землепроходец.
 Анкудинов, Данил (род. 2003) — казахстанский футболист.
 Анкудинов, Дмитрий (1925—1941) — пионер-герой Великой Отечественной войны, защитник Тулы.
 Анкудинов, Егор Ефремович (1910—1994) — Герой Советского Союза.
 Анкудинов, Евграф Григорьевич (1828—1872) — российский моряк, капитан 1-го ранга, участник обороны Петропавловска.
 Анкудинов, Иван Андреевич (1906—1944) — Герой Советского Союза.
 Анкудинов, Игорь Юрьевич (род. 1964) — российский историк и археограф.
 Анкудинов, Кирилл Николаевич (род. 1970) — русский поэт, литературовед и критик, педагог.
 Анкудинов, Леонид Георгиевич (1906—1988) — советский инженер-строитель, управляющий трестом «Магнитострой».
 Анкудинов, Максим Арикович (1970—2003) — русский поэт и переводчик.
 Анкудинов, Николай Иванович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 26 января 1917.
 Анкудинов, Тимофей Дементьевич (XVII век) — международный авантюрист, самозванец, выдававший себя за мифического сына царя Василия Шуйского.
 Анкудинов, Фёдор Степанович (1928—1995) — заслуженный врач РСФСР.

 Анкудинова, Диана Дмитриевна (род. 2003) — российская певица.
 
 Анкудинова, Розита Андриановна (1926—2012) — советский удмуртский хормейстер, дирижёр.